DS7 bzw. DS 7 steht für:
 DS Automobiles DS 7 Crossback, französischer Pkw
 Maybach Zeppelin DS 7, deutscher Pkw
 Yamaha DS7, japanisches Motorrad von Yamaha Motor, Vorläufer der RD-Modelle
 Ibanez DS7, japanisches Gitarren-Bodeneffektgerät der Marke Ibanez von Hoshino Gakki

Abkürzung